Il singolare del torneo di tennis Aviles Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Nikola Pilić che ha battuto in finale Juan Ignacio Muntañola 6-3, 6-4, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aviles Open 1975